Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Restigouche”
 Pierwszy HMCS „Restigouche” (H00) był niszczycielem typu C. Pierwotnie w służbie brytyjskiej jako HMS „Comet”. Przekazany Kanadzie w 1938 roku.
 Drugi HMCS „Restigouche” (DDE 257) jest okrętem prototypowym dla niszczycieli typu Restigouche.

Bibliografia 
 

Restigouche